Der steinerne Gast steht für:

 eine Figur aus der Geschichte von Don Juan

 Der steinerne Gast (Schauspiel), Schauspiel von Alexander Sergejewitsch Puschkin (1830)
 Der steinerne Gast (Oper), Oper von Alexander Dargomyschski (1872)
 Wolfsland: Der steinerne Gast, Fernsehfilm von Max Zähle (2018)

Siehe auch:
 Tatort: Bienzle und der steinerne Gast